Финнеран () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1976) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Атланта Фэлконс», финалист турнира Уорлд Боул в составе клуба «Барселона Дрэгонс» (1999).
  (род. 1934) — игрок в американский футбол, финалист Американской футбольной лиги в составе клуба «Лос-Анджелес Чарджерс» (1960).
  — американский игрок в лакросс и тренер, чемпион Национальной лиги лакросса (лакросс в помещениях) в составе клубов «Филадельфия Уингс» (1994—1995, 1998, 2001) и «Торонто Рок» (2003), чемпион мира в составе сборной США (1998).
 Финнеран, Кэти (род. 1971) — американская актриса и режиссёр.
  (Майкл Холман Финнеран; род. 1948) — американский прыгун в воду, чемпион Панамериканских игр в прыжках с 3-метрового трамплина (1971), участник летних Олимпийских игр (1972).
  (род. 1947) — ирландский игрок в гэльский футбол и политик, чемпион Национальной футбольной лиги Ирландии (1979) и финалист Всеирландского чемпионата (1980) в составе клуба «Роскоммон», член Сената (1989—2002) и Палаты представителей (2002—2011) Ирландии.
  (род. 1950) — американский радиоведущий и политик, спикер Палаты представителей Массачусетса (1996—2004).
  (Джозеф Игнатиус Финнеран; 1890—1942) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (в замужестве — Риттенхаус; род. 1946) — американская пловчиха, чемпионка Панамериканских игр в комплексном плавании на 400 метров (1963), серебряная медалистка летних Олимпийских игр в плавании на 400 метров свободным стилем (1964), член Международного зала славы плавания (с 1985).
 Финнеран, Шивон (род. 1966) — британская актриса кино и телевидения.